Nadzór administracyjny
 Nadzór bankowy
 Nadzór budowlany
 Nadzór emerytalny
 Nadzór inwestorski
 Nadzór jednoinstytucjonalny
 Nadzór klerycki
 Nadzór korporacyjny
 Nadzór penitencjarny
 Nadzór pedagogiczny
 Nadzór rodzicielski
 Nadzór ruchu
 Nadzór ubezpieczeniowy
 Nadzór wieloinstytucjonalny
 Nadzór nad rynkiem kapitałowym
 Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce

Film 
 Nadzór – polski film psychologiczno-obyczajowy z 1985 w reżyserii Wiesława Saniewskiego
 Nadzór – amerykański film z 2008 w reżyserii Jennifer Lynch

Muzyka
 Nadzór – polski zespół punkowy

Zobacz też 
 Rada nadzorcza